Royalist y royalism puede referirse a:
 Las palabras inglesas para realista y realismo en el sentido de partidario del rey y el movimiento político correspondiente.
 Realistas ingleses, tropas, organizaciones o individuos denominados royalists en distintas coyunturas históricas:
 Caballeros Realistas (cavaliers, royalists), los que apoyaron al rey Carlos I de Inglaterra durante la guerra civil inglesa (1642–1651).
 Lealistas (loyalists, tories, royalists o king's men), los que apoyaban al rey Jorge IV de Inglaterra durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos (1775-1783).
 HMS Royalist, nombre de varios barcos de la Royal Navy.

Notas